L'edizione 2001-02 del Campionato ucraino di calcio (Vyšča Liha) vide la vittoria finale dello .

Capocannoniere del torneo fu Serhij Šyščenko (Metalurh Donec'k), con 12 reti.

Classifica finale

Verdetti
Šachtar Donec'k Campione d'Ucraina 2001-02.
Zakarpattja Užhorod retrocesso in Perša Liha.

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
Campionato ucraino di calcio